Rivière de la Corneille kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière de la Corneille (vattendrag i Kanada, lat 46,52, long -77,03), Québec, 
 Rivière de la Corneille (vattendrag i Kanada, lat 50,28, long -62,90), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar